Джон Пол [; род. , ] — американский хоккеист. Играл в амплуа центрального нападающего.

На драфте НХЛ 1998 года был выбран в 9 раунде под общим 255 номером клубом «Сент-Луис Блюз». 24 августа 2005 года обменян в «Торонто Мейпл Лифс».

Статистика 
                                            --- Regular Season ---  ---- Playoffs ----
Season   Team                        Lge    GP    G    A  Pts  PIM  GP   G   A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
1997-98  Twin City Vulcans           USHL   10    6    3    9   10  --  --  --  --  --
1998-99  U. of Minnesota             NCAA   42    7   10   17   18
1999-00  U. of Minnesota             NCAA   41   18   41   59   26
2000-01  U. of Minnesota             NCAA   38   19   26   45   24
2001-02  U. of Minnesota             NCAA   44   27   52   79   26
2002-03  Worcester IceCats           AHL    58   26   32   58   34   3   0   1   1   6
2003-04  Worcester IceCats           AHL    65   16   25   41   65   3   0   1   1   2
2003-04  St. Louis Blues             NHL     1    0    0    0    0  --  --  --  --  --
2004-05  Worcester IceCats           AHL    13    3    6    9    2  --  --  --  --  --
2005-06  Toronto Marlies             AHL    60   36   39   75   42   5   1   5   6  10
2005-06  Toronto Maple Leafs         NHL     7    3    1    4    4  --  --  --  --  --
2006-07  Toronto Maple Leafs         NHL    74   13   16   29   10
--------------------------------------------------------------------------------------
         NHL Totals                         82   16   17   33   14

Хоккеисты США
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки «Вустер АйсКэтс»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Торонто Марлис»
Игроки ХК «Лугано»
Игроки ХК «Фрёлунда»
Игроки «Чикаго Вулвз»
Игроки сборной США по хоккею с шайбой